Tony Brooks peut désigner :
 Tony Brooks (1932-2022), un pilote automobile anglais de Formule 1 ;
 Tony Brooks (1922-2007), un chef de réseau de la section F du SOE, pendant la Seconde Guerre mondiale.